

Architettura 
 Case Bonaiti e Malugani - edifici della città di Milano

Biografie 
 Angelo Bonaiti – politico italiano
 Valentino Bonaiti – calciatore italiano